Het engelse woord voor de pelikaan
 Pelican (Alaska), plaats in Alaska
 Pelican (band), Amerikaanse metalband

Zie ook 
 Pelicans, Finse ijshockeyclub
 Pelican Bay (Florida), plaats in Florida
 Pelican Bay (Texas), plaats in Texas
 Pelican Rapids, plaats in Minnesota
 USS Pelican (AM-27), een Amerikaanse mijnenveger van Lapwingklasse.
 USS Pelican (AMS-32), een Amerikaanse mijnenveger van de YMS-1-klasse.
 USS Pelican (MHC-53), een Amerikaanse mijnenveger van de  Ospreyklasse
 Pélican (schip, 1972), een boorschip